1980 Голяма награда на Белгия е 27-ото за Голямата награда на Белгия и пети кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 4 май 1980 година на пистата Золдер близо до Хьосден-Золдер, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия